Cabinda – città dell'Angola
 Municipalità di Cabinda
 Cabinda – gruppo etno-linguistico della Cabinda
 Provincia di Cabinda – divisione amministrative che corrisponde alla regione di Cabinda nell'ordinamento angolano